prentenboek, een boek met plaatjes
Het Plaatjesboek, een boek van de Nederlander Leo Blokhuis